Ел Берако има више значења:

 Ел Берако (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Берако (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику